Агеєв () — російське і
татарське прізвище. Жіноча форма — Агеєва.

Відомі носії 
 Агеєв Василь Сергійович (1925—2002) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Агеєв Григорій Антонович (1902—1941) — Герой Радянського Союзу (1965).
 Агеєв Дмитро Володимирович (соліст) (*1971) — соліст Національної опери України (бас-баритон), лауреат міжнародних конкурсів.
 Агеєв Дмитро Володимирович (1977) — український науковець у галузі інфокомунікацій, доктор технічних наук, професор.
 Агеєв Іван Олексійович (1908—1984) — радянський офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1945).
 Агеєв Леонід Миколайович (1921—2005) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу (1943).
 Агеєв Микола Іванович (1922—1988) — радянський офіцер-танкіст, Герой Радянського Союзу (1945).
 Агеєв Петро Григорович (1913—1947) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу (1943).
 Агеєв Пилип Павлович (1910—1979) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1944).

Жінки 
 Агеєва Віра Павлівна (*1958) — український літературознавець, літературний критик.

Російські прізвища
Татарські прізвища